

Бог-Читто — переписна місцевість, штат Міссісіпі
 Бог-Читто — переписна місцевість в окрузі Лінкольн, штат Міссісіпі